

Géographie 
 Meñaka en basque ou Meñaca en espagnol est une commune du Pays basque en Espagne.
 Ménaka est une ville et une commune du Mali.

Mythologie 
 Menaka (apsara) est une apsara dans la mythologie hindou.

Personnalités 
 Menaka est le nom d'une actrice et productrice indienne.

Homonymie de toponyme